МФК «Монолит» — украинский мини-футбольный клуб из города Харьков, выступавший с 2009 по 2012 год в высшей лиге и экстра-лиге чемпионата Украины. Полуфиналист кубка Украины по мини-футболу в 2009 году.

История 
История клуба начинается в 2005 году, когда мини-футбольная команда «Интерстрой» приняла участие в двух розыгрышах Кубка ФК «Универ» — харьковского футзального турнира среди непрофессиональных команд. После этого команда была переименована в «ЖБК-5» и заняла второе место в чемпионате Харькова по пляжному футболу, получив право участия в Чемпионате Украины по пляжному футболу.

В 2006 году команда подала заявку на участие в первой лиге чемпионата Украины по мини-футболу. Сезон 2006/2007 команда закончила на третьем месте, а сезон 2007/2008 — с тем же результатом, но получив право участия в высшей лиге чемпионата Украины по мини-футболу.

В 2008 году команда была переименована в МФК «Монолит». Для участия в высшей лиге команду пополнило несколько опытных игроков: вратарь Виталий Денюжкин, а также полевые игроки Богдан Чепель и Сергей Таранчук. Сезон 2008/2009 года команда закончила на седьмом месте, а в Кубке Украины МФК «Монолит» дошёл до полуфинала.

В следующих двух сезонах в высшей лиге МФК «Монолит» занял соответственно восьмое и седьмое место.

Сезон 2011/2012 команда начала в Экстра-лиге, однако после перерыва, связанного с участием сборной в Чемпионате Европы, в феврале 2012 года МФК «Монолит» снялся с розыгрыша из-за финансовых проблем в клубе. После этого команда возобновила участие в чемпионате города, и в июне 2012 года стала чемпионом Харькова.

Достижения 
Выступления команды в высшей лиге чемпионата Украины по мини-футболу:
 сезон 2008/2009 — 8 место,
 сезон 2009/2010 — 9 место,
 сезон 2010/2011 — 7 место.

Полуфиналист Кубка Украины по мини-футболу 2009 года.

Состав команды 
В Экстра-лиге 2011/2012 состав команды был следующим:

Примечания 

Появились в 2005 году на Украине
Мини-футбольные клубы Харькова